ICF steht als Abkürzung für:

 Inertial Confinement Fusion, siehe Trägheitsfusion
 Informed Consent Form, Einverständniserklärung, siehe Informierte Einwilligung
 Initiative Cane-Fu, Zusammenschluss deutscher Cane-Fu-Lehrender, siehe Spazierstock
 Inter City Firm, eine Hooligangruppierung des Fußballvereins West Ham United
 Intercontainer-Interfrigo, europäisches Logistik- bzw. Eisenbahnunternehmen
 Internal Coupling Facility, Spezialprozessor auf Rechnern der System-z-Architektur, siehe Assist Processors #Typen der Assist Processors
 International Canoe Federation, siehe Internationaler Kanuverband
 International Christian Fellowship (auch ICF Church), eine christliche Freikirche
 International Classification of Functioning, Disability and Health, die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO
 International Coach Federation, Verband professioneller Coachs
 International Crane Foundation, Forschungsorganisation zum Schutz der Kraniche
 International Curling Federation, heute World Curling Federation (WCF)
 Internet Connection Firewall, Vorgänger der Windows-Firewall für Windows XP
 Intracellular Fluid, die Intrazellularflüssigkeit, siehe Cytosol

Abkürzung